CMC je zkratka pro řadu pojmů a názvů.

Certifikace 
 Certified Management Consultant, mezinárodní certifikace pro konzultanty v oblastí řízení podniků
 Certified Mortgage Consultant, certifikace pro hypotéční konzultanty
 Council-certified Microbial Consultant, certifikace pro konzultanty v oblasti mikrobiologie

Křesťanství 
 Chortitzer Mennonite Conference, malá organizace mennonitů v západní Kanadě
 Congregational Methodist Church, křesťanská denominace na jihu USA
 Congregation of the Mother Co-Redemptrix, vietnamský římskokatolický řád
 Conservative Mennonite Conference, organizace konzervativních evangelických mennonitů

Kriminalita 
 California Men's Colony, mužská státní věznice v Kalifornii
 Crime and Misconduct Commission, nezávislá instituce vlády státu Queensland v Austrálii, vytvořená pro boj proti kriminalitě

Vzdělávání

Kanada 
 Canadian Military Colleges, skupina vojenských akademií v Kanadě
 Canadian Museum of Civilization, kanadské národní muzeum dějin člověka

Spojené státy americké 
 Chicago Musical College, část Chicago College of Performing Arts na Roosevelt University
 Claremont McKenna College, vysoká škola svobodných umění ve městě Claremont, Kalifornie
 Colorado Mountain College, síť sedmi komunitních vysokých škol v západním Coloradu
 Computer Music Center, nejstarší centrum pro výzkum elektronické a počítačové hudby v USA
 Copper Mountain College, komunitní vysoká škola v Joshua Tree, Kalifornie

Ostatní země 
 Cambridge Muslim College, islámská vysoká škola v Cambridge, Spojené království
 Christian Medical College & Hospital, lékařská vysoká škola ve Vellore, jižní Indie
 Clairvaux Mackillop College, střední škola v Upper Mt Gravatt na jižním konci Brisbane, Austrálie
 Cosa Meara Company of Irish Dance, síť irských tanečních škol
 Computer Man College, počítačově zaměřená univerzita v Chartúmu, Súdán

Média

Hudba 
 Canadian Music Centre, místo s největší sbírkou kanadské koncertní hudby
 CMC International, hudební vydavatelství sídlící poblíž Londýna, UK

Televize 
 Cable Music Channel, bývalý hudební televizní kanál patřící do Turner Broadcasting System, USA
 California Music Channel (CMC-TV), americká hudební televize, která vysílá pro oblasti San Francisca, Oaklandu a San Jose v USA
 Country Music Channel, hudební televizní kanál patřící australské XYZ Networks
 Croatian Music Channel, chorvatský televizní kanál vysílající národní hudbu
 Cutie Mark Crusaders, tři klisničky ze seriálu My Little Pony: Friendship Is Magic.

Vojenství 
 Central Military Commission of the People's Republic of China, vojenská organizace v Číně
 Cheyenne Mountain Complex, základna amerického letectva v Colorado Springs, dříve známá jako Cheyenne Mountain Operations Center (CMOC)
 Command Master Chief, poddůstojník na plavidle US Coast Guard
 Commandant of the Marine Corps, nejvyšší velitel amerického námořnictva

Organizace

Mezinárodní organizace 
 Cluster Munition Coalition, občanské hnutí proti používání kazetové munice
 CMC Markets, mezinárodní finanční společnost
 Compact Model Council, pracovní skupina EDA podporující standardizaci v používání a implementaci počítačových modelů elektronických zařízení
 COMSAT mobile communications, telekomunikační společnost dříve patřící Lockheed Martin Global Telecommunications

Kanada 
 Canadian Meat Council, obchodní asociace zpracovatelů masa
 Canadian Meteorological Centre, meteorologické centrum
 Canadian Microelectronics Corporation, společnost zabývající se výzkumem v oblasti mikroelektroniky
 CMC Electronics (dříve Canadian Marconi Company), firma zaměřená na elektroniku

Čína 
 China Minmetals Corporation, společnost obchodující s kovy a nerosty

Tchaj-wan 
 Central Mint of China, mincovna, součást centrální banky
 Champion Microelectronic Corporation, firma zabývající se mikroelektronikou
 China Motor Corporation, výrobce automobilů
 CMC Magnetics, jeden z největších světových výrobců optických disků

Spojené státy americké 
 Civic Media Center, alternativní knihovna a čítárna v Gainesville, Florida
 Colorado Mountain Club, nezisková organizace zaměřená na rekreaci a vzdělávání
 Colt's Manufacturing Company, výrobce palných zbraní
 Comcast Media Center, součást mediální společnosti Comcast Corporation, Centennial, Colorado
 Commercial Metals Company, výrobce kovů, Irving, Texas
 Creative Memories Corporation, firma poskytující archivaci fotografií a tvorbu rodinných kronik, St. Cloud, Minnesota

Ostatní země 
 Caribbean Media Corporation, tisková agentura v Barbadosu
 CMC Limited, IT firma, součást indické TATA Group
 Cooper Motor Corporation, automobilka v Keni
 Cyprus Mines Corporation, americká těžební společnost sídlící na Kypru

Věda

Astronomie 
 Carlsberg Meridian Catalogue, katalog hvězd

Biologie 
 Karpometakarpální kloub, v anatomii — kloub v zápěstí, který spojuje kosti zápěstí a záprstí

Chemie 
 Karboxymethylcelulóza, derivát celulózy
 Kritická micelární koncentrace, koncentrace tenzidu, od které se samovolně tvoří micely

Matematika 
 Povrchy s konstantním středním zakřivením, rozšíření idey minimálního povrchu (který má nulové střední zakřivení)

Sport 
 Camaro Mustang Challenge, seriál závodů pořádaný National Auto Sport Association

Technologie 
 Kompozity s keramickou matricí, kompozitní materiál na bázi keramiky
 Soufázová tlumivka

Informatika 
 Certificate Management over CMS, internetový standard IETF, definující transportní mechanismy pro Cryptographic Message Syntax (CMS)
 Common Messaging Calls, klientské rozhraní MAPI
 Komunikace zprostředkovaná počítačem, jakákoli forma výměny dat pomocí dvou nebo více počítačů připojených k síti
 Komunita zprostředkovaná počítačem (též virtuální komunita), skupina lidí, kteří primárně nebo na počátku komunikují nebo interagují přes Internet
 Multimediální komunitní centrum, jiný název pro telecentrum
 Central Management and Control, software správy dat pro USB disky od Cruzer Enterprise
 CBC-mask-CBC, bloková šifra pro šifrování datových úložišť
 Chassis Management Controller, hardwarové rozšíření pro správu blade serverů Dell
 CMC (instrukce), instrukce procesoru Intel 8080 pro komplementaci příznaku přenosu